Озе́рне () — село у складі Железінського району Павлодарської області Казахстану. Адміністративний центр Озернівського сільського округу.

Населення — 218 осіб (2009; 648 у 1999, 1151 у 1989).

Національний склад станом на 1989 рік:
 казахи — 66 %.

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії

Населені пункти Железінського району
Села Павлодарської області